Az alábbiakban a normáltávú gyorskorcsolyázás világbajnokait ismertetjük. A rövidpályás gyorskorcsolyáról külön összeállítás készült.

Össztávú világbajnokság 
Megjegyzések:

Sprintvilágbajnokság 
Megjegyzés: a résztávok a férfiaknál és a nőknél is 500 m + 1000 m + 500 m + 1000 m.

Távonkénti világbajnokság

Férfiak

500 m, 1000 m, 1500 m

5000 m, , tömegrajtos verseny, csapat üldözőverseny

Nők

500 m, 1000 m, 1500 m

3000 m, 5000 m, tömegrajtos verseny, csapat üldözőverseny

Kapcsolódó szócikkek 
 Rövidpályás gyorskorcsolyázó világbajnokok listája
 Olimpiai bajnok gyorskorcsolyázók listája
 Olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázók listája

Források
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Sport témájú listák